Głodowo ist ein polnischer Ortsname:

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Głodowo (Sorkwity), Ort im Powiat Mrągowski, bis 1938 Glodowen, 1938 bis 1945 Hermannsruh, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Głodowo (Ruciane-Nida), Ort im Powiat Piski, bis 1935 Glodowen, 1935 bis 1945 Spirdingshöhe, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Głodowo (Golina), Ort im Powiat Koniński
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Głodowo (Dębowa Łąka), Ort im Powiat Wąbrzeski
 Głodowo (Lipno), Ort im Powiat Lipnowski
 Głodowo (Nowe), Ort im Powiat Świecki, bis 1945 Glodowo, Kreis Schwetz, Westpreußen
 Woiwodschaft Masowien:
 Głodowo (Pułtusk), Ort im Powiat Pułtuski
 Woiwodschaft Pommern:
 Głodowo (Damnica), Ort im Powiat Słupski
 Głodowo (Liniewo), Ort im Powiat Kościerski, bis 1945 Gladau, Kreis Berent, Westpreußen
 Głodowo (Lipnica), Ort im Powiat Bytowski
 Głodowo (Miastko), Ort im Powiat Bytowski, bis 1945 Gloddow, Kreis Rummelsburg, Pommern
 Głodowo (Szemud), Ort im Powiat Wejherowski, bis 1945 Gloddau, Kreis Neustadt, Westpreußen

Siehe auch: Głodowo Wielkie, Głodowo-Dąb